Käringesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Käringesjön, Småland, sjö i Värnamo kommun, 
Käringesjön (Horla socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (25,4 ha)
Käringesjön (Södra Härene socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,

Se även
Käringsjön
Käringasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn